Yerba mosquera puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Daucus carota; o
 El nombre común de la planta Dittrichia viscosa.